Робинсон, Пол:
 Робинсон, Пол Питер (род. 1978) — английский футболист, защитник.
 Робинсон, Пол (род. 1965) — английский фигурист-одиночник.
 Робинсон, Пол (род. 1979) — английский футболист, вратарь.